Древно јужно арабијско писмо (Стари Јужно Арабијско мс3нд; савремени арапски: المُسنَد‎ муснад) разгранато је из прото-синаитског писма у 1. веку пре нове ере. Коришћен је за писање Старих јужних арабијских језика као што су Сабејски, Катабански, Хадрамаутиски, Минејски, Хасаитиски и Гиза у Дамоту. Најстарији натписи на овом писму датирају у 9. век п. н. е. у регији северног Црвеног мора, Еритреја. Нема знакова за самогласнике, који су означени консонанти писма.

Његова зрела форма је достигнута око 500 године пре нове ере, а његова употреба је трајала до 6. века, укључујући и древне северне арапске натписе у варијантама абецеде, када је расељена по арапској абецеди. У Етиопији и Еритреји еволуирало је касније у Гиз писмо, који је, уз додатне симболе током векова, употребљено за писање амхарског, тигрињског и тигре језика, као и других језика (укључујући разне семитске, кушитске и нило-сахарске језици).

Особине 
 Обично се пише здесна налево, али се такође може писати слева надесно. Када се записују слева надесно, ликови се prelamaju хоризонтално (погледајте слику).
 Размак или раздвајање између речи врши се са вертикалном траком (|).
 Знаци у речи нису повезани заједно.
 Не примењује никакве дијакритичке ознаке (тачке, итд.), Који се у том погледу разликују од савремене арапске абецеде.

Писмо

Галерија неких од натписа 
 Фотографије из Националног музеја Јемена:

 Фотографије из Јеменског војног музеја:

Референце

Литература 
 

 
 
 
 .

Спољашње везе 
 Ancient scripts on South Arabian
 Smithsonian National Museum of Natural History 
 Omniglot's entry on South Arabian

Писма